Влади́мир Зубко́в:
 Зубков, Владимир Анатольевич (род. 1948) — советский борец.
 Зубков, Владимир Григорьевич (1849—1903) — русский филолог-эллинист.
 Зубков, Владимир Семёнович (род. 1958) — советский хоккеист.